Монро () — шотландская фамилия.

Фамилия 
 
 Монро, Берт (1899—1978) — спортсмен-мотоциклист.
 Монро, Билл (1911—1996) — американский певец, мандолинист, гитарист.
 Монро, Вилли (род. 1986) — американский боксёр.
 Монро, Грег (род. 1990) — американский баскетболист.
 Монро, Джасинта (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Монро, Джеймс (1758—1831) — пятый президент США с 1817 по 1825 год (см. также доктрина Монро).
 Монро, Джессика (род. 1966) — канадская гребчиха.
 Монро, Джордж (ок. 1700 1757) — британский офицер.
 Монро, Иэн (1927—2014) — новозеландский военно-морской офицер и гидрограф.
 Монро, Келси (род. 1994) — американская порноактриса.
 Монро, Майка (род. 1993) — американская актриса и кайтсёрфер.
 Монро, Майкл (настоящее имя Матти Антеро Кристиан Фаярхольм; род. 1962) — финский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен.
 Монро, Мемфис (род. 1985) — американская порноактриса.
 Монро, Мередит (род. 1969) — американская актриса.
 Монро, Мирси (род. 1982) — американская актриса.
 Монро, Мэрилин (настоящее имя Норма Джин Мортенсон; 1926—1962) — американская киноактриса.
 Монро, Мэтт (1930—1985) — британский певец.
 Монро, Николас (род. 1982) — американский теннисист.
  (1869—1947) — американский пе­да­гог, ис­то­рик пе­да­го­ги­ки.
 Монро, Роберт Аллен (1915—1995) — астральный путешественник, автор серии книг, посвящённых астральной проекции (см. также Институт Монро).
 Монро, Стив (род. 1972) — американский актёр и стендап-комик.
 Монро, Чарльз Кармайкл (1860—1929) — британский генерал, участник англо-бурской и Первой мировой войн.
 Монро, Элизабет (1768—1830) — первая леди США, жена президента Монро.
 Монро, Эрл (род. 1944) — американский баскетболист.
 Монро, Эшли (род. 1986) — американская кантри-певица и композитор.
 Монро, Юджин (1919—2008) — канадский энтомолог.

Составные 
 Мамышев-Монро, Владислав Юрьевич (1969—2013) — российский художник.
 Оливьери-Монро, Чарльз (род. 1969) — канадский дирижёр.

Топонимы 
Название Монро носят несколько городов и округов в США, названных в честь президента Джеймса Монро, в частности:
 Монро — город в штате Айова.
 Монро — город в штате Вашингтон.
 Монро — город в штате Джорджия.
 Монро — город в штате Индиана.
 Монро — город в штате Коннектикут.
 Монро — город в штате Луизиана.
 Монро — город в штате Мичиган.
 Монро — город в штате Мэн.
 Монро — тауншип в штате Миннесота.

Другое 
 Монро (пирсинг) — вид орального пирсинга.

См. также 
 Загадка Старка Монро («Письма Старка Монро»; «The Stark Munro Letters») — роман Артура Конан Дойла.
 Манроу, Лорн (1924—2020) — американский виолончелист канадского происхождения.
 Манро

Примечания